ATP kan syfta på 

 ATP – en pension i Sverige som utbetalas till den som har yrkesarbetat, se Allmän tilläggspension
 ATP – en nukleotid som spelar en central roll i alla cellers energihantering och ämnesomsättning, se Adenosintrifosfat
 ATP – ett samlingsnamn för olika säkerhetssystem för järnväg, se Automatic Train Protection
 ATP – IATA:s kod för en flygplats i Aitape i provinsen Sandaun i Papua Nya Guinea, se  Aitape Airport 
 ATP-mätare – ett mätinstrument, fotometer för rengöringskontroll
 ATP-touren – en serie om 65 tennisturneringar för professionella manliga tennisspelare

Se även
 All Tomorrow's Parties – flera